Articulata má více významů:
 Articulata – odborný název polyfyletického taxonu prvoústých článkovci
 Articulata – odborný název třídy ramenonožců opornatky v širším slova smyslu